Bergs slott är ett slott i Luxemburg. Det ligger i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Luxemburg. Bergs slott ligger  meter över havet.

Källor 

Byggnader i Luxemburg